Samusi, Samus' (, , ), nume de persoană de origine ucraineană. Purtători:
 Ion Samusi (n. 1926 - d. 2010) - fizician din RSSM și Republica Moldova
 Nikolai Samusi - astronom sovietic și rus
 Nikolai Samusi - chitarist și compozitor rus
 Nina Samusi - chimist din RSSM și Republica Moldova

Nume de familie ucrainene